Scouting è un termine usato per coprire una varietà di conoscenze relative alla vita all'aperto, all'esplorazione. Può significare anche:

 Scautismo - movimento scout
 Scouting – rivista scout statunitense
 Scouting – rivista scout tedesca
 Location scouting – fase di pre-produzione in cui si individuano i luoghi più adatti alle riprese esterne del film